Stade gabésien, club de basket-ball tunisien.
 Stade gabésien, club de football tunisien.